Pyhrn bezeichnet:

 den Pyhrnpass, einen Alpenpass in Oberösterreich
 eine Katastralgemeinde in der Steiermark, siehe Pyhrn (Gemeinde Liezen)